Ring Ring (album), een album van ABBA uit 1973.
 Ring Ring (single), de gelijknamige single van dat album.
 Ring Ring (2017), Amerikaanse film uit 2017

Zie ook
 Ring (doorverwijspagina)